Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Kriminalserie Die Rosenheim-Cops, sortiert nach der Einteilung der DVD-Veröffentlichungen. Die Fernsehserie umfasst aktuell 22 Staffeln mit 529 Episoden sowie fünf Specials.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Staffel 17

Staffel 18

Staffel 19 
Diese Staffel hat 27 Episoden umfasst. Der Tausch in der Ausstrahlungs-Reihenfolge von Episode 16 und 17 war durch den Tod von Joseph Hannesschläger bedingt.

Staffel 20

Staffel 21

Staffel 22 
Im Januar 2022 wurde eine 22. Staffel der Rosenheim-Cops in Auftrag gegeben. 22 neue Folgen sind dabei entstanden. Die Dreharbeiten begannen im April 2022. Die Ausstrahlung der ersten Episode erfolgte am 4. Oktober 2022.

Specials

Weblinks

Einzelnachweise 

Rosenheimcopsepisoden#Die